Alperting ist der Name folgender Orte:

 Alperting (Auerbach), Ortsteil von Auerbach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Alperting (Waging am See), Ortsteil von Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern